Ваньшань — Ваньшаньська група родовищ ртуті.
 Ваньшань (архіпелаг) — архіпелаг у Південнокитайському морі.